Silves (Portugal) — cidade portuguesa no distrito de Faro
 Silves (freguesia) — freguesia do concelho de Silves
 Silves (Amazonas) — cidade brasileira no estado do Amazonas
 Taifa de Silves — pequeno emirado muçulmano com centro na cidade de Silves

Desambiguações de topônimos